Arthur Kajanus (1850-1904) – architetto finlandese
 Birger Kajanus (1882-1931) – botanico e biologo svedese
 Georg Kajanus (1946) – cantante, autore e chitarrista norvegese
 Robert Kajanus (1856-1933) – compositore e direttore d'orchestra finlandese
 Selma Kajanus (1860-1935) – poetessa finlandese